Anderson Gils de Sampaio (ur. 15 lutego 1977) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji pomocnika.

Kariera piłkarska 
Od 1997 do 2002 roku występował w Yokohama Flügels, CR Flamengo i Botafogo.

Bibliografia 
ogol.com

Brazylijscy piłkarze
Urodzeni w 1977
Piłkarze Yokohama Flügels
Piłkarze CR Flamengo
Piłkarze Botafogo FR